Макмэ́н (Макма́он, Макма́н, Макмэ́хон, Макма́хон, Макма́гон, Мак-Ма́гон;  (букв. «сын медведя»), , ; МФА (амер.)  или МФА (австрал.) ) — ирландская фамилия. Фамилия возникла отдельно в двух областях: на западе графства Клэр и в графстве Монаган. Макмэны из графства Монаган не имеют отношения к Макмэна из графства Клэр.

Носители 
 Макмагон, Алин (1899—1991) — американская актриса, номинантка на премию «Оскар» в 1944 году.
 Макмэн, Брайан (род. 1961) — канадский гребной рулевой.
 Макмэхон, Бригитт (род. 1967) — швейцарская триатлонистка, олимпийская чемпионка 2000 года.
 Макмахон, Джим (род. 1959) — профессиональный игрок в американский футбол.
 Макмэхон, Джулиан (род. 1968) — австралийский актёр.
 Макмаон, Малькольм (род. 1949) — прелат Римско-католической церкви, девятый архиепископ Ливерпуля.
 Мак-Магон, Патрис де (1808—1893) — французский военачальник и политический деятель, президент Франции (1873—1879).
 Макмэн, Питер (род. 1989) — ирландский футбольный полузащитник, игрок клуба «Портадаун».
 Макмэхон, Уильям (1908—1988) — австралийский политик, двадцатый премьер-министр страны.
 Макмэхон, Эндрю (род. 1982) — американский музыкант и автор песен.

Рестлинг 
 Макмэн, Джесс (1882—1954) — американский промоутер рестлинга и бокса, дед Винса Макмэна.
 Макмэн, Винсент Джей (1914—1984) — американский промоутер рестлинга, отец Винса Макмэна.
 Макмэн, Винс (род. 1945) — американский промоутер рестлинга, владелец WWE.
 Макмэн, Линда (род. 1948) — американский политик, бизнесмен.
 Макмэн, Шейн (род. 1970) — американский бизнесмен и рестлер.
 Макмэн, Марисса (род. 1973) — американская кинопродюсер и телеведущая.
 Макмэн-Левек, Стефани (род. 1976) — американская бизнесвумен и рестлер, председательница и со-CEO WWE.

См. также 
 Линия Мак-Магона
 Система Мак-Магона
 Стадион Макмэхон

Примечания